Stockerbach ist ein Gewässername:

 Stockerbach (Glatt), rechter Oberlauf der Glatt (zum Neckar) bis Aach, Stadt Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Stockerbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Untersunzing, Gemeinde Mining, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stockerbach (Mahlspürer Aach), rechter Zufluss und dann kurz Abschnittsname der Mahlspürer Aach (zur Stockacher Aach) vor Billafingen, Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stockbach